BiH:
 Alići (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići

Crna Gora:
 Alići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja